Grillenöd ist der Ortsname von

 Grillenöd (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Grillenöd (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern